Биак — народ, проживающий в Восточной Индонезии.
 Биак — язык народа биак.
 Биак — архипелаг в заливе Чендравасих, недалеко от побережья Новой Гвинеи; входит в состав Индонезии.
 Биак — остров в составе архипелага Биак.
 Биак — город на острове Биак.